Serumpun Jaya (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in Indonesië
Serumpun Jaya (Pasir Penyu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing